Tenisowe rozgrywki o Puchar Davisa w roku 2010 – 99. edycja najważniejszego turnieju między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym. Mecze pierwszej rundy miały miejsce w dniach 5 - 7 marca.

Grupa światowa

Drabinka

"Polska grupa" w Pucharze Davisa

Drabinka 
Faza Początkowa

Play-Offy o utrzymanie
Do następnej rundy przechodzą przegrane zespoły. Wygrane automatycznie pozostają w grupie na przyszły rok.

Szczegółowe mecze Polaków

1 Runda

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

2010 w tenisie ziemnym
2010